Пісенний конкурс Євробачення 1987 став 32-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 9 травня 1987 року в місті Брюссель, Бельгія. Через тертя між франкомовною компанією РТБФ і голландськомовною БРТН довелося приймати нелегке рішення, кому ж продюсувати Гран-Прі 1987. Після дискусії перевага була віддана РТБФ. Повернення Греції й Італії збільшило число учасників до 22. Гран-Прі знову здобув Джонні Логан із піснею «Hold Me Now», що представляв Ірландію.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

1987 у телебаченні
1987 у Бельгії
Травень 1987
Музика Брюсселя